Alby ist der Name folgender Orte in Schweden:
 Alby, in der Provinz Stockholms län, Gemeindeteil der Gemeinde Botkyrka
 Alby (Ånge), in der Provinz Västernorrlands län, Gemeinde Ånge
 Alby (Mörbylånga), in der Provinz Kalmar län, Gemeinde Mörbylånga
 Alby (Norrtälje), in der Provinz Stockholms län, Gemeinde Norrtälje

Alby steht für:
 Alby (Stockholms tunnelbana), Station der Stockholmer U-Bahn
 Alby-sur-Chéran, eine Gemeinde im Departement Haute-Savoie in Frankreich

Alby ist der Familienname folgender Personen:
 Tom Alby (* 1972), deutscher Informatiker und Autor